Lottermoser ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Lottermoser (1870–1945), Chemieprofessor an der TH Dresden
 Bernd Lottermoser (* 1961), deutscher Geologe
 Robert Lottermoser (* 1976), deutscher Basketballschiedsrichter
 Stephanie Lottermoser (* 1983), deutsche Jazzmusikerin
 Werner Lottermoser (1909–1997), deutscher Akustiker